Drachenloch heißen folgende geographische Objekte:
 Drachenloch (Gemeinde Grödig), Siedlung von Grödig bei Salzburg, Österreich
 Drachenloch (Drachenwand), Steintor im Gipfelgrat der Drachenwand bei Mondsee, Salzkammergutalpen, Österreich
 Drachenloch (Untersberg), 1935 zusammengebrochenes riesiges Steintor am Untersberg, Berchtesgadener Alpen
 Drachenloch (Vättis), Höhle im Drachenberg, bei Vättis im Taminatal, Kanton St. Gallen, Schweiz
 Drachenloch, kleine Schlucht bei St. Josefen, Gemeinde Gaiserwald, Kanton St. Gallen, Schweiz